Dans la mythologie grecque, ce nom désigne plusieurs personnages :
 Chloris (ou Flore chez les Romains), une nymphe attachée au printemps et aux fleurs ;
 Chloris, seule survivante des Niobides, épouse de Nélée.
 En biologie:
 Chloris (plante), un genre de végétaux de la famille des Poaceae
 Chloris (oiseau), un genre d'oiseaux de la famille des Fringillidae
 En astronomie, 410 Chloris est un astéroïde.
 En musique, À Chloris est une mélodie de Reynaldo Hahn (1922).

Le nom est un dérivé du mot grec chlorós (vert), racine du mot chlorophylle.

Homonymie de genre en biologie